

Patronyme 

 Pierre Fauchard (1679-1761), dentiste français, inventeur de l’odontologie ;
 Jean-Baptiste Fauchard (1737-1816), son fils, acteur et dramaturge français.

Toponyme 

 Musée Pierre-Fauchard, musée français virtuel de l’art dentaire.

Autres 

 Fauchard, faux de guerre.